

Cinema 
 Donna senza tempo (Journey) – film del 1972 diretto da Paul Almond
 Journey – film del 1995 diretto da Tom McLoughlin

Letteratura 
 Il viaggio (Journey) – romanzo di James Albert Michener del 1989

Musica 
 Journey – gruppo musicale AOR statunitense
 Journey – album di Colin Blunstone del 1974
 Journey – album dei Journey del 1975
 Journey – album di McCoy Tyner del 1993
 Journey – album dei Fourplay del 2004
 Journey (Kimi to Futari de) – singolo di Crystal Kay dall'album Spin the Music del 2010

Veicoli 
 Journey – minibus prodotto da Isuzu dagli anni settanta
 Journey – autovettura prodotta dalla casa automobilistica Dodge dal 2008

Videogiochi 
 Journey Escape – videogioco del 1982 per Atari 2600 basato sul gruppo musicale Journey
 Journey – videogioco arcade del 1983 sviluppato da Midway Games e basato sull'omonimo gruppo musicale
 Journey – videogioco del 1984 per Commodore 64
 Journey: The Quest Begins – videogioco del 1989 per Amiga, Apple II, DOS, Macintosh
 Journey – videogioco del 2012 per PlayStation 3, PlayStation 4 e Microsoft Windows

Pagine correlate 
The Journey